«Klapa s Mora» (в переводе с  «клапа с моря») — хорватский музыкальный ансамбль, который представил свою страну на конкурсе песни «Евровидение 2013», с композицией «Mižerja», но остался за рамками финала.

Название 
Клапа — традиционный жанр хорватской музыки, акапельное пение.

Состав группы 
 Marko Škugor (первый тенор)
 Ante Galić (второй тенор)
 Nikša Antica (первый баритон)
 Leon Bataljaku (второй баритон)
 Ivica Vlaić (бас)
 Bojan Kavedžija (бас)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Klapa s Mora на официальном сайте Евровидение
 
 Информация об ансамбле и песне

Музыкальные коллективы Хорватии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Участники «Евровидения-2013»
Представители Хорватии на «Евровидении»